Saint Joseph, kurz St. Joseph oder St Joseph ist der Name folgender geographischer Objekte:
 St. Joseph Township, diverse Townships
 Saint Joseph (Dominica), Parish auf Dominica
 Saint Joseph (Barbados), Parish auf Barbados
 St. Joseph (Illinois), Vereinigte Staaten
 Saint Joseph (Indiana), Vereinigte Staaten
 Saint Joseph (Iowa), Vereinigte Staaten
 St. Joseph (Louisiana), Vereinigte Staaten
 Saint Joseph (Louisiana), Vereinigte Staaten
 St. Joseph (Michigan), Vereinigte Staaten
 St. Joseph (Minnesota), Vereinigte Staaten
 Saint Joseph (Missouri), Vereinigte Staaten
 St. Joseph (Tennessee), Vereinigte Staaten
 St. Joseph (Trinidad und Tobago)
 St. Joseph (La Crosse County, Wisconsin), Vereinigte Staaten
 St. Joseph (Wisconsin), Town(ship) im St. Croix County, Wisconsin, Vereinigte Staaten

Siehe auch:
 Sankt Josef
 Saint-Joseph